Alexandr I. může být:

car
 Alexandr I. Pavlovič – ruský car (1801–1825), také polský král a finský velkokníže

král
 Alexandr I. Obrenović – srbský král (1889–1903), poslední panovník z dynastie Obrenovićů
 Alexandr I. Karađorđević – jugoslávský král (1921–1934)
 Alexandr I. Řecký – řecký král (1917–1920)

kníže
 Alexandr Karađorđević – srbský kníže (1842–1858)
 Alexandr I. Bulharský – bulharský kníže (1879–1886)

papež
 Alexandr I. (papež) – 6. papež (107–116)

Související články 
 Alexandr II.

Rozcestníky - panovník